Trinitatis steht für:
 Trinitatis, Dreifaltigkeitsfest im Kirchenjahr

Siehe auch:
 Strinz-Trinitatis
 Trinitatisfriedhof (Begriffsklärung) 
 Trinitatis-Hospital
 Trinitatiskirche
 Trinitatis Sogn
 Trinità (Begriffsklärung)